Cochise – capo Apache
Cochise – gruppo musicale country inglese
Cochise – album dell'omonimo gruppo musicale del 1970
Cochise – singolo degli Audioslave del 2002
Cochise – personaggio del fumetto Tex
Contea di Cochise – contea dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti